SpVgg Oberfranken Bayreuth (celým názvem: Spielvereinigung Oberfranken Bayreuth von 1921 e. V.) je německý fotbalový klub, který sídlí v bavorském městě Bayreuth. Od sezóny 2014/15 působí v Regionallize Bayern, čtvrté německé nejvyšší fotbalové soutěži. Své domácí zápasy odehrává na Hans-Walter-Wild-Stadionu s kapacitou 21 500 diváků. Klubové barvy jsou žlutá a černá.

Založen byl 23. července 1921 pod názvem TSV Bayreuth. Svůj současný název nese od roku 2013. Největším úspěchem je účast ve čtvrtfinále národního poháru v ročnících 1976/77 a 1979/80. Ve zmiňovaných čtvrtfinále Bayreuth v roce 1977 podlehl Rot-Weiss Essenu poměrem 1:2 a v roce 1980 podlehl FC Schalke 04 poměrem 1:3. Nejvýraznějším skalpem v těchto pohárových taženích bylo vítězství a postup nad Bayernem Mnichov. Stalo se tak 12. ledna 1980 v utkání třetího kola, na domácím prostředí Bayreuth zvítězil poměrem 1:0.

Historické názvy 

Zdroj: 

 1921 – TSV Bayreuth (Turn- und Sportverein Bayreuth)
 1945 – SpVgg Bayreuth (Spielvereinigung Bayreuth von 1921 e. V.)
 2013 – SpVgg Oberfranken Bayreuth (Spielvereinigung Oberfranken Bayreuth von 1921 e. V.)

Umístění v jednotlivých sezonách 

Stručný přehled

Zdroj: 

 1954–1959: 1. Amateurliga Bayern Nord
 1959–1962: II. Division Süd
 1962–1963: 1. Amateurliga Bayern Nord
 1963–1969: 1. Amateurliga Bayern
 1969–1970: Fußball-Regionalliga Süd
 1970–1971: 1. Amateurliga Bayern
 1971–1974: Fußball-Regionalliga Süd
 1974–1981: 2. Fußball-Bundesliga Süd
 1981–1982: 2. Fußball-Bundesliga
 1982–1985: Fußball-Bayernliga
 1985–1986: 2. Fußball-Bundesliga
 1986–1987: Fußball-Bayernliga
 1987–1990: 2. Fußball-Bundesliga
 1990–1997: Fußball-Bayernliga
 1997–1998: Landesliga Bayern Nord
 1998–1999: Fußball-Bayernliga
 1999–2001: Landesliga Bayern Nord
 2001–2005: Fußball-Bayernliga
 2005–2006: Fußball-Regionalliga Süd
 2006–2011: Fußball-Bayernliga
 2011–2012: Landesliga Bayern Nord
 2012–2014: Fußball-Bayernliga Nord
 2014– : Fußball-Regionalliga Bayern

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Poznámky
 2005/06: Klub byl z důvodů nesplnění licenčních podmínek přeřazen do čtvrté nejvyšší soutěže.

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Oficiální stránky 

Německé fotbalové kluby
Sportovní kluby v Bavorsku
Fotbalové kluby založené v roce 1921
SpVgg Oberfranken